Spener ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Maximilian Spener (1678–1714), deutscher Anatom
 Gustav Spener (1826–1907), deutscher Richter und Parlamentarier
 Jakob Carl Spener (1684–1730), deutscher Staatsrechtler und Historiker
 Johann Jacob Spener (1669–1692), deutscher Professor für Physik und Mathematik an der Akademie zu Halle
 Johann Karl Spener (1710–1756), deutscher Verleger
 Johann Karl Philipp Spener (1749–1827), deutscher Verleger, Buchhändler, Publizist, Redakteur der Haude- & Spenerschen Zeitung
 Johann Friedrich Christian Spener (1760–1825), Rat an der Märkischen Kriegs- und Domänenkammer in Hamm, ab 1809 Bürgermeister
 Philipp Jacob Spener (1635–1705), deutscher lutherischer Theologe und einer der bekanntesten Vertreter des Pietismus

Siehe auch:
 Spenst
 Spenner
 Spänner
 Spohn, Spon